Duizendblad (geslacht) (Achillea)
 Duizendblad (soort) (Achillea millefolium)